Cardinals ist die englische Bezeichnung für die Vogelfamilie Kardinäle (Cardinalidae).

Als Namensteil sind sie im Titel folgender Sportvereine
 Arizona Cardinals, ein US-amerikanisches NFL-Football-Team aus Arizona
 Chicago Cardinals (Eishockey), ehemaliges Eishockeyteam aus Chicago, spielte von 1926 bis 1927 in der American Hockey Association
 Chicago Cardinals (Football), von 1920 bis 1959 Name der Arizona Cardinals
 St. Louis Cardinals, ein US-amerikanisches Major-League-Baseball-Team aus St. Louis
 St. Louis Cardinals (Football), von 1960 bis 1987 Name der Arizona Cardinals
 Assindia Cardinals, ein deutsches American Football Team aus Essen
 Cardinals Dresden, eine deutsche Sledge-Eishockeymannschaft aus Dresden
 Ipswich Cardinals, ein englisches American-Footballteam aus Ipswich
 Rochester Cardinals, eine ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft aus Rochester, New York 
 Bern Cardinals, ein Schweizer Baseball- und Softballverein aus Bern
 Trier Cardinals, ein Baseball- und Softball-Club aus Trier
 Cologne Cardinals, ein deutscher Baseball- und Softballclub aus Köln
 Cardinals Feldkirch, ein österreichischer Baseballverein aus Feldkirch

Sonstiges
 The Cardinals, eine US-amerikanische Rock'n'Roll Band
 Cardinal
 Kardinal (Begriffsklärung)